Il Campionato sudamericano di calcio a 5 Under-20 2004 (ufficialmente Sudamericano de Futsal Sub-20 2004) è la 1ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 14 giugno 2004 per finire il 20 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campione
Campione del Sud America 2004

BRASILE(1º titolo)

Collegamenti esterni

2004